Il singolare femminile del torneo di tennis Tashkent Open 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrice Anna Smashnova che ha battuto in finale Laurence Courtois 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Anna Smashnova (campionessa)
 Tat'jana Panova (secondo turno)
 Anna Smashnova (finale)
 Evgenija Kulikovskaja (primo turno)

 Adriana Serra Zanetti (secondo turno)
 Patricia Wartusch (secondo turno)
 Seda Noorlander (primo turno)
 Meilen Tu (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tashkent Open 1999